Omi (título) — um dos títulos do antigo sistema hereditário japonês, kabane.
Organização Marítima Internacional — agência especializada das Nações Unidas, tendo como objetivo instituir um sistema de colaboração entre governos no que se refere a questões técnicas que interessam à navegação comercial internacional.

Localidades 

Província de Ōmi

Pessoas 
OMI (cantor) - cantor jamaicano de pop e reggae.

Desambiguações de siglas